PN se poate referi la:

 Partidul Nostru, partid politic din Republica Moldova
Pitcairn, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .pn, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Pitcairn
 Pordenone, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

Legături externe 
  „PN” la acronymfinder.com

Acronime de două litere